George Grey peut désigner les personnalités suivantes :

 George Grey,  de Stamford, (1737-1819), noble britannique ;
 George Grey,  de Stamford, (1765-1845),  pair et parlementaire britannique ;
 George Grey,  (1799-1882), homme politique britannique ;
 George Grey (1812-1898), soldat, explorateur, homme politique et écrivain britannique ;
 George Grey (1827-1883),  de Stamford, joueur de cricket anglais, propriétaire foncier et pair, qui siège sur les bancs whigs de la Chambre des lords ;
 Georges Grey (1911-1954), de son vrai nom Georges Jean Joseph Gacon, acteur français ;
 George Charles Grey (1918-1944), homme politique britannique ;
 George Grey (ski) (1979-), fondeur canadien.